Pumi – mniejszość narodowa w Chinach
 Pumi – rasa psów